F400 peut faire référence à plusieurs modèles d’automobiles:
 Ginetta F400, une voiture sportive du constructeur britannique Ginetta ;
 Mercedes-Benz F400, un roadster concept car du constructeur allemand Mercedes Benz.